

Persone 
 Alessandro Gherardesca – architetto e ingegnere italiano
 Beata Gherardesca – monaca camaldolese e beata

Pagine correlate 
Della Gherardesca (disambigua)